Carl Friedrich Weidemann ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich Weidemann (Musiker) (um 1704–1782), deutscher Flötist und Komponist
 Carl Friedrich Weidemann (Maler) (1770–1843), deutscher Maler und Lithograf